Die Saison 2019/20 der mexikanischen Fußballliga MX begann am Freitag, 19. Juli 2019 mit der Begegnung zwischen dem Puebla FC und dem Club Tijuana, die der Gast aus der US-Grenzstadt mit 3:1 gewann. Wegen der weltweiten COVID-19-Pandemie, die im März 2020 auch zunehmend Mexiko erfasste, fanden letztmals am neunten Spieltag der Clausura 2020 Spiele vor Publikum statt, wie das exemplarisch ausgewählte Beispiel des am 7. März 2020 ausgetragenen Clásico Tapatío belegt. Die Begegnungen des zehnten Spieltages fanden dann allesamt ohne Publikum statt, wie das ebenfalls exemplarisch ausgewählte Beispiel des am 15. März 2020 ausgetragenen Clásico Joven belegt (siehe Weblinks), bevor die Meisterschaft vorzeitig abgebrochen wurde.

Auf- und Absteiger 
Am Ende der Vorsaison schied die Mannschaft der Lobos de la BUAP aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten aus der Liga aus und wurde nach dem Verkauf ihrer Lizenz durch den FC Juárez ersetzt. Durch das Ausscheiden der Lobos entgingen die Tiburones Rojos Veracruz dem Abstieg, der sie aber zur Winterpause der Saison 2019/20 aufgrund eines Beschlusses der Liga doch noch im Nachhinein ereilte. Weil zugleich der Zweitligameister der Vorsaison, Atlético San Luis, seinen Platz in der ersten Liga antrat, wurde die Apertura 2019 mit 19 Mannschaften ausgetragen.

Liguillas der Apertura 2019

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 
América setzt sich aufgrund des besseren Tabellenplatzes in der Punktspielrunde durch.

|}

Finale 

|}

Tabellen

Abschlusstabelle der Apertura 2019 

|}

Abschlusstabelle der Clausura 2020 

|}

Kreuztabelle 2019/20 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo oder ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Sie befindet sich auf dem Stand 15. März 2020 (10. Spieltag), bevor die laufende Spielzeit wegen der COVID-19-Pandemie vorzeitig abgebrochen wurde. Der CD Veracruz durfte in der Clausura 2020 nicht mehr antreten und nahm folglich nur an den Spielen der Apertura 2019 teil.

1 Am 20. Oktober 2019 kam es erstmals seit sieben Jahren in San Luis Potosí wieder zu einem Clásico del Centro, der in der 85. Minute wegen Zuschauerausschreitungen abgebrochen werden musste (vgl. u. a. Inicio de la violencia en el Alfonso Lastras: San Luis vs Querétaro 0-2 bei YouTube). Das zu jenem Zeitpunkt bestehende Ergebnis von 0:2 für den Gast aus   Querétaro floss in die offizielle Wertung ein.

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 2019/20 bei RSSSF (englisch)
 Inicio de la violencia en el Alfonso Lastras: San Luis vs Querétaro 0-2
 Atlas vs Chivas 1-2 (Clásico Tapatío)
 América vs Cruz Azul 0-1 (Clásico Joven)

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20